Aga Khan steht für:
 einen Fürstentitel, siehe Aga Khan (Titel) 

Aga Khan ist der Name folgender Träger dieses Titels:
 Aga Khan I. (1800–1881), Oberhaupt der ismailitischen Nizariten
 Aga Khan II. (1830–1885), Oberhaupt der ismailitischen Nizariten
 Aga Khan III. (1877–1957), Oberhaupt der ismailitischen Nizariten
 Yvette Begum Aga Khan (1906–2000), Ehefrau von Aga Khan III., siehe Yvette Labrousse
 Ali Solomone Aga Khan (1911–1960), pakistanischer Prinz, Sohn von Aga Khan III., siehe Aly Khan 
 Sadruddin Aga Khan (1933–2003), UN-Flüchtlingshochkommissar, Sohn von Aga Khan III. 
 Karim Aga Khan IV. (* 1936), religiöser Führer der ismailitischen Nizariten, Enkel von Aga Khan III.
 Salimah Aga Khan (* 1940), Ehefrau von Karim Aga Khan IV.
 Gabriele Inaara Begum Aga Khan (* 1963), deutsche Ehefrau von Karim Aga Khan IV., siehe Gabriele Prinzessin zu Leiningen

Aga Khan steht für:
 Aga-Khan-Stiftung, nicht konfessionsgebundene, nichtstaatliche Entwicklungshilfsorganisation
 Aga Khan Development Network, Entwicklungshilfeorganisation
 Aga Khan Trophy, Springreitertrophäe
 Aga Khan Award for Architecture, Architekturpreis

Siehe auch:
 Aga Khan Case, Gerichtsprozess in Indien